

Населені пункти та їхні частини

 Боґуславкі — село в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Боґуславкі — село в гміні Кшикоси Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Боґуславкі — осада в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боґуславкі — осада в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки